

Personnalités 
 Guillaume Meurice (1981), humoriste français
 Jean-Michel Meurice (1938-2022), artiste-peintre français et un réalisateur
 Léonard Meurice (1896-1972), homme politique belge 
 Paul Meurice (1818-1905), écrivain français
 Paul Meurice (1926-2000), auteur belge plus connu sous le nom de plume de Paul de Saint-Hilaire

Voir aussi

Autres 
 L'hôtel Meurice est un grand hôtel à Paris.
 L'Institut Meurice est le département technique de la haute école Lucia de Brouckère en Belgique

Homonymie de patronyme
Patronyme français